Tamesna steht für:

 Tamesna (historische Region), historische Region in Marokko
 Tamesna (Planstadt), Planstadt bei Rabat in Marokko
 Tamesna (Sahara), Landschaft in der Wüste Sahara in Algerien, Mali und Niger